Det finns flera personer med namnet Roger Price:

Roger Price (1918–1990), amerikansk humorförfattare och förläggare
Roger Damon Price (1941–), brittisk TV-producent
Leo Roger Spurway Price (1945–), australiensisk politiker